Filippou ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Filippou (* 1958), deutscher Chemiker
 Efthymis Filippou (* 1977), griechischer Drehbuchautor
 Evi Filippou (* 1993), griechische Musikerin
 Konstantin Filippou (* 1980), österreichischer Koch
 Kosta Filippou (* 1978), griechisch-deutscher Basketballspieler und -trainer